Баржа (ранее известна как Вражинка или Варза от немецкого  или ) — река в России, находится в Калининградской области. Устье реки находится в 21 км от устья реки Немонин по правому берегу. Длина реки составляет 15 км. Площадь водосборного бассейна — 45,7 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области без рек Неман и Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000312104300009674.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Притоки Немонинки
Реки Калининградской области